Kaltbach und Kaltbächle ist der Name folgender geographischen Objekte:

Gewässer:
 Kaltbach (Gänsbach), rechter Zufluss des Gänsbachs (zum Otterbach, zur Murr am Oberlauf) bei Oberneustetten, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Kaltbach (Leutersdorfer Wasser), rechter Nebenfluss des Leutersdorfer Wassers in Seifhennersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Kaltbach (Mur), linker Nebenfluss der Mur in Bruck an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Kaltbach (Nutzgraben), mit Oberlaufnamen Klosterbach, rechter Oberlauf des Nutzgrabens (zum Laimbach, zum Ehebach) bis nahe Ruthmannsweiler, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Kaltbach (Rötschbach), rechter Nebenfluss des Rötschbaches bei Semriach, Bezirk Graz-Umgebung
 Kaltbach (Spree), linker Nebenfluss der Spree bei Petersbach, Stadtteil Schirgiswalde, Stadt Schirgiswalde-Kirschau, Landkreis Bautzen, Sachsen

Orte:
 Kaltbach (Gemeinde Bruck an der Mur), Ortschaft von Bruck an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Kaltbach LU, Ortschaft in der Gemeinde Mauensee, Wahlkreis Sursee, Kanton Luzern
 Kaltbächle (Deggenhausertal), Zinken der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kalter Bach
 Kalterbach
 Kaltenbach